Ennemond ou Chamond a été évêque de Lyon et est mort martyr en 657. Il est inscrit au martyrologe romain et est fêté le 28 septembre.

Personnalités prénommées Ennemond :
 Spécial:Prefixindex/Ennemond